Bressolles puede referirse a 

 Bressolles, comuna de Ain (Francia).
 Bressolles, comuna de Allier (Francia).